Paul Grégoire (kardinaal), (1911-1993), Canadees kardinaal van de Rooms-Katholieke Kerk
Paul Grégoire (beeldhouwer), (1915-1988), Nederlands beeldhouwer